2 miejscowości w Polsce:
 Służewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Służewo – kolonia w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Debrzno